Grunow ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Grunow (1826–1914), österreichischer Algenkundler
 Daniela Grunow (* 1975), deutsche Soziologin 
 Dieter Grunow (* 1944), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Eduard Grunow (1869–1954), deutscher Jurist und Präsident der Behörde für Verkehr in Bremen
 Friedrich Wilhelm Grunow (1816–1877), deutscher Verleger in Leipzig
 Fritz Schultz-Grunow (1906–1987), deutscher Forscher und Hochschullehrer
 Gertrud Grunow (1870–1944), deutsche Opernsängerin und Pianistin
 Heinrich Grunow (eigentlich Friedrich Beer; 1900–1945), deutscher Redakteur und nationalsozialistischer Funktionär
 Johannes Grunow (1845–1906), deutscher Verleger und Redakteur in Leipzig
 Julius Grunow (1873–1960), deutscher Politiker (SPD), Bezirksbürgermeister von Treptow
 Melanie Kühnemann-Grunow (* 1972), deutsche Politikerin (SPD), MdA
 Werner Grunow (1932–2016), deutscher Hörspielregisseur

Grunow ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Grunow (Oberbarnim), ein Ort in der Märkischen Schweiz, Teil der Gemeinde Oberbarnim im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Grunow (Grunow-Dammendorf), ein Ortsteil der Gemeinde Grunow-Dammendorf im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

in Polen:
 Gronów (ehemals Grunow im Landkreis Crossen, Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, siehe Gmina Dąbie (Powiat Krośnieński)
 Gronów (ehemals Grunow im Landkreis Oststernberg, Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, siehe Gmina Łagów (Powiat Świebodziński)
 Gronów (ehemals Grunow im Landkreis Weststernberg, Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, siehe Gmina Ośno Lubuskie

Siehe auch:
 Grunau
 Grünow
 Grunow Peak
 Gruhno
 Gruno